Područna nogometna liga Koprivnica, također i kao Prvenstvo Nogometnog saveza područja Koprivnica je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1968./69.  
Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio "Čelik" iz Križevaca.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Grupna liga Koprivnica 1968./69. 
 Zagrebačka zona 1968./69.
 Međupodsavezna liga Bjelovar 1968./69.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Mladen Levak, Kristina Poljičak: Nogometni klub "Osvit" Đelekovec : 1923. – 2013. : 90 godina Nogometnog kluba "Osvit" i igranja nogometa u Đelekovcu , Đelekovec, 2014.,  (Vendi), str. 133-136  
 library.foi.hr, "Glas Podravine" 
 library.foi.hr, "Glas Podravine", br. 26, god. XXI, izdano 21. lipnja 1969., str. 7, preuzeto 4. kolovoza 2019. 
 

1968-69 0 NP Koprivnica
Koprivnica 0
1968-69 Koprivnica